Йере Юлиус Аалликко (; ) — финский футболист, полузащитник.

Биография 
Воспитанник клубов из своего родного города «ПаСа» и «ИПС». В 2010—2011 годах выступал за ИПС в четвёртом дивизионе Финляндии. В 2012—2013 годах играл за молодёжную команду венгерского «Гонведа».

В 2014 году перешёл в таллинскую «Левадию». Дебютный матч в чемпионате Эстонии сыграл 12 мая 2014 года против «Инфонета», заменив на 84-й минуте Илью Антонова. Всего за сезон сыграл 7 матчей в высшей лиге, из них только в одном вышел в стартовом составе, а также провёл два матча (1 гол) в кубке Эстонии и один матч в Лиге чемпионов. Вместе с «Левадией» стал чемпионом Эстонии и обладателем кубка страны (в финале кубка остался запасным). На старте сезона 2015 года сыграл два матча за второй состав «Левадии», затем перешёл в клуб третьего дивизиона Норвегии «Нутодден».

С 2016 года играл в низших лигах Финляндии. В 2016 году выступал в третьем дивизионе за «Култсу», затем в течение четырёх лет играл во втором дивизионе за «Оулу», провёл более 90 матчей. Победитель второго дивизиона Финляндии 2020 года. С 2021 года играет в третьем дивизионе за ОТП из Оулу.

Выступал за юниорские и молодёжные сборные Финляндии.

Достижения 
 Чемпион Эстонии: 2014
 Обладатель кубка Эстонии: 2013/14

Примечания 

Футболисты Финляндии
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «ФКИ Левадия U21»
Игроки ФК «Нутодден»
Игроки ФК «Оулу»